Municipio de Rural puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rural (condado de Rock Island, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Rock Island.
 Municipio de Rural (condado de Shelby, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Rural (condado de Jefferson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Rural (condado de Kingman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kingman.